Liem ist der Familienname folgender Personen:

 David S. Liem (1937–2017), US-amerikanischer Herpetologe
 Jan Liem (* 1989), deutscher Schauspieler
 Karel Frederik Liem (1935–2009), US-amerikanischer Ichthyologe
 Torsten Liem, deutscher Osteopath

 Liem Swie King (* 1956), indonesischer Badmintonspieler
 Liem Soei Liong (* 1943), chinesisch-indonesischer Menschenrechtsaktivist
 Liem Tjeng Kiang (* um 1935), indonesischer Badmintonspieler

Siehe auch:
 Liehm